«Елементаль» () — майбутній американський комп'ютерно-анімаційний фільм, створюваний кіностудіями"Pixar" і "Walt Disney Pictures". Режисером виступить Пітер Сон, продюсерами виступлять Піт Доктер та Денис Рим. Мультфільм вийде 16 червня 2023.

Сюжет 
«У місті, де жителі вогню, води, землі та повітря живуть разом, полум'яна молода жінка і хлопець, що пливе за течією, ось-ось виявлять щось елементарне: як багато у них насправді спільного.».

Примітки 

Фільми США 2023
Анімаційні фільми 2023
Мультфільми США
Pixar
Мультфільми у виробництві
Комп'ютерні анімаційні фільми
Фільми англійською мовою